La Coppa CEV 2021-2022 si è svolta dal 9 novembre 2021 al 23 marzo 2022: al torneo hanno partecipato quarantasei squadre di club europee e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Formula 
La formula del torneo ha previsto trentaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, giocate con gare di andata e ritorno (coi punteggi di 3-0 e 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente, col punteggio di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella perdente; in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set).

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Trentaduesimi di finale

Andata

Ritorno

Sedicesimi di finale

Andata

Ritorno

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022